Lagtingsvalget på Færøerne 1994 blev afholdt den 7. juli 1994. Flere nye partier opstillede en liste for første gang; Frælsisfylkingin, Hin Føroyski Flokkurin, Miðflokkurin og Verkamannafylkingin. I alt var der ti valglister, som fortsat er rekord til et færøsk lagtingsvalg. De fleste etablerede partier gik kraftigt tilbage, da Færøerne var ramt af en dyb økonomisk krise, som igen også var grobund for stiftelsen af eksempelvis Verkamannafylkingin (Arbejdernes Union). En bankaftale med Danmark gjorde, at den unionistiske Sambandsflokkurin fik fremgang, mens regeringspartiet Javnaðarflokkurin (Socialdemokraterne) blev halveret.

Resultater

Eksterne links 
Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)

1994
Politiske valg i 1994
Politik i 1994